Елим има више значења:
 Елим (Пенсилванија)
 Елим (Аљаска)